Stora Stråsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Stråsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun, 
Stora Stråsjön, Närke, sjö i Karlskoga kommun och Örebro kommun,  (37,5 ha)

Se även
Stråsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn